Miejscowości w USA:
 Wellston – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Wellston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Wellston – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Wellston – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln